Morpeth peut désigner :
 Morpeth, une ville d’Angleterre.
 Morpeth, une ville du Canada.

Homonymie de toponyme